AFAD steht für:

 Académie de Football Amadou Diallo-Djékanou, ein ivorischer Fußballverein
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, die türkische Katastrophenschutzbehörde
 Asian Federation Against Involuntary Disappearances, eine internationale Menschenrechtsorganisation

Abkürzung